Хесперия в древногръцката митология е:
 Една от Хесперидите
 Нимфа, дъщеря на речния бог Кебрен, съпруга на сина на Приам -Есак.
 Хесперия е и древното название на Италия. Според митовете държавата започнала да се нарича Италия след заселването там на Итал, син на Телегон и Пенелопа.

Нимфи